Iványos két település neve:
Iványos (Szlovákia) település Szlovákiában, az Eperjesi kerület Bártfai járásában.
Iványos (Románia) település Romániában, Neamţ megyében.